Wheeling kan syfta på

 Wheeling (tecknad serie) – en tecknad serie av Hugo Pratt

Geografi

USA
Wheeling, Illinois
Wheeling, West Virginia
Wheeling, Missouri